Это список знаменосцев, которые представляли Турцию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Турция на Олимпийских играх

Примечания 

Олимпийские игры